Коэффицие́нт отраже́ния:

Коэффициент отражения — в квантовой механике
Коэффициент отражения (в радиотехнике) — в теории электрических цепей
Коэффициент отражения (оптика) — в оптике и фотометрии